Боло́тная лихора́дка:
 Малярия (или в просторечие Болотная лихорадка) — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний.
 Операция «Болотная лихорадка» — карательная антипартизанская операция, проведённая прибалтийскими и украинскими коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.